Anchisauria — клада ящеротазових динозаврів підряду Завроподоморфи (Sauropodomorpha). Вперше назва була використана Galton та Upchurch у другій редакції праці «The Dinosauria». До цієї групи вони віднесли дві родини динозаврів: Anchisauridae і Melanorosauridae. Інші прозавроподи, зокрема платеозавр і массоспонділ були розміщені у сестринській кладі Plateosauria.

Проте подальші дослідження показали, що анхізавр ближче до зауроподів, ніж традиційні прозауроподи; отже, Anchisauria повинна також включати усіх зауропод (Sauropoda).

Філогенія 
Філогенічна кладограмма створена Блером МакФі (Blair McPhee) і його колегами в 2014 році:

Примітки

Посилання
 Galton, P. M. & Upchurch, P. (2004). "Prosauropoda". In D. B. Weishampel, P. Dodson, & H. Osmólska (eds.), The Dinosauria (second edition). University of California Press, Berkeley 232-258.
 Yates, Adam M. (2007), "The first complete skull of the Triassic dinosaur Melanorosaurus Haughton (Sauropodomorpha: Anchisauria)", in Barrett, Paul M. & Batten, David J., Special Papers in Palaeontology, vol. 77, pp. 9–55, ISBN 978-1-4051-6933-2

Завроподоморфи